Фердинанд Штробель (, род. 22 января 1943) — австрийский шахматист, мастер ФИДЕ.

Бронзовый призер чемпионата Австрии 1971 г.

В составе сборной Австрии участник шахматной олимпиады и командных первенств мира среди студентов.

В 1975 г. представлял Австрию в зональном турнире.

В 2009 г. участвовал в чемпионате Европы среди ветеранов.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Ф. Штробеля в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Штробеля на сайте 365Chess

Шахматисты Австрии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам